Daniel Lipstorp (auch Daniel Lipstorf) ist der Name folgender Personen:

* Daniel Lipstorp (Pastor) (1600–1679), deutscher Geistlicher und Orientalist
 Daniel Lipstorp (Gelehrter) (1631–1684), deutscher Jurist, Astronom und Gelehrter
 Daniel Lipstorp (Pädagoge) (1664–1695), deutscher Philologe und Pädagoge